Le nom de Leuckart est porté plusieurs personnalités :
 Friedrich Sigismund Leuckart (1794-1843), naturaliste allemand.
 Karl Georg Friedrich Rudolf Leuckart (1822-1898), zoologiste allemand, neveu du précédent.

Voir aussi
La réaction de Leuckart-Wallach

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme allemand